111 Gramercy Park est un téléfilm américain de Bill D'Elia et sorti en 2003.

Synopsis

Fiche technique

Distribution

Lien externe 
 

Téléfilm américain des années 2000
Téléfilm diffusé en 2003
Téléfilm tourné au Canada